Il existe en France plusieurs odonymes portant le nom de place Georges-Clemenceau, nommées en l'honneur de Georges Clemenceau,  dont :
 Place Georges-Clemenceau à Pau,
 Place Georges-Clemenceau à Saint-Cloud.

Articles connexes
 , différentes places en France.
 , différentes rues en France.
 Pont Georges-Clemenceau à Nantes.

Lieu nommé d'après Georges Clemenceau